A11 (míssil)
A11 (autoestrada) — autoestrada portuguesa
Arrows A11 — modelo de automóvel Fórmula 1, da Arrows
NAeL Minas Gerais (A-11) — antigo porta-aviões da Marinha do Brasil

Desambiguação